Sărdănești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sărdănești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Sărdănești (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți